Нали́чная у́лица — название улиц в различных населённых пунктах России.

 Наличная улица — улица в Ачинске.
 Наличная улица — улица в Москве.
 Наличная улица — улица в Санкт-Петербурге.

См. также 
 Наличный переулок
 Наличный мост